Грегорі́ Купе́ (;  31 грудня 1972 року, Ле-Пюї-ан-Веле, Франція) — колишній французький футболіст, воротар. Виступав за клуби «Сент-Етьєн», «Ліон», «Атлетіко» та «Парі Сен-Жермен», також за збірну Франції.

Досягнення 

 «Ліон»

 Чемпіон Франції — 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08
 Володар кубка Франції: 2007-08
 Володар Суперкубка Франції — 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 Володар кубка французької ліги — 2000-01
 Володар Кубка Інтертото — 1997

 «ПСЖ»

 Володар кубка Франції: 2009-10

 Збірна Франції

 Кубок конфедерацій — 2001, 2003
 Віце-чемпіон світу: 2006

Статистика 

% Дані актуальні станом на 29 травня 2011

Посилання 
 Career Statistics 
 

Уродженці Ле-Пюї-ан-Веле
Французькі футболісти
Футболісти «Сент-Етьєна»
Футболісти «Олімпіка» (Ліон)
Футболісти «Атлетіко» (Мадрид)
Футболісти «Парі Сен-Жермен»